Кириллов, Пётр:
 Кириллов, Пётр Иванович (1902—1973) — полный кавалер Ордена Славы.
 Кириллов, Пётр Клавдиевич (1895—1942) — актёр и режиссёр.
 Кириллов, Пётр Максимович (1927—?) — театральный художник.
 Кириллов, Пётр Михайлович (1922—2008) — Герой Социалистического Труда.
 Кириллов, Пётр Семёнович (Пётр Эрьке) (1910—1955) — мордовский советский писатель, драматург, журналист.
 Кириллов, Пётр Филиппович (в монашестве Порфирий; 1775—1817) — архимандрит Кириллово-Белозерского монастыря РПЦ.